Пак Сонгюн (; род. ; Пхёнтхэк, ), также известный под никами «Mind» и «InteR.Mind» — профессиональный корейский киберспортсмен, игрок в StarCraft: Brood War (терран).

Карьера 
Первые победы игрока датируются , когда он выигрывает в молодёжных турнирах Yeosu International Teenager Festival King of the Game Contest и The first Yongsan Teenager Game Championship. В  он появляется в профессиональной телевизионной лиге SKY2006, однако не добивается хороших результатов.

В  «Mind» квалифицируется для участия в популярной лиге GomTV MSL Season 3. По ходу турнира он обыгрывает таких известных профессиональных игроков, как «iloveoov», «Memory» и «Savior», а в финале выигрывает у двукратного победителя турнира «Bisu». Успешное выступление в одной из крупнейших лиг приносит игроку звание наиболее перспективного игрока 2007 года ().

В  результаты игрока стали ухудшаться, и с тех пор он не выиграл ни одного значимого турнира.

Завершил карьеру в 2013 году.

Достижения 
 
  GomTV MSL Season 3 — 54500$

Примечания

Ссылки 
 
 cyberfight.ru // Inter.Mind — чемпион MSL!
 www.mymym.com // Inter.Mind replaypack published

Киберспортсмены Республики Корея
Профессиональные игроки в StarCraft: Brood War